

Біг-Флетс — місто, штат Нью-Йорк
 Біг-Флетс — місто, штат Вісконсин
 Біг-Флетс — переписна місцевість, штат Нью-Йорк